Remoncourt ist der Name zweier Gemeinden im Nordosten Frankreichs:
 Remoncourt (Meurthe-et-Moselle)
 Remoncourt (Vosges)